I’ll Meet You at Midnight () — песня британской рок-группы Smokie из их студийного альбома 1976 года Midnight Café.

История 
Песня была написана Ники Чинном и Майком Чепменом и спродюсирована ими совместно. В сентябре того же, 1976, года она была выпущена как сингл. Это был третий и последний сингл с альбома «Midnight Café», после «Something’s Been Making Me Blue» и «Wild Wild Angels».

Крис Норман включил свою кавер-версию этой песни в сольный студийный альбом 2000 года «Full Circle».

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни Криса Нормана
Песни группы Smokie
Синглы 1976 года